Mastophora (botanica), genere di alghe rosse della famiglia Corallinaceae
Mastophora (zoologia), genere di ragni della famiglia Araneidae